CQFA est un sigle composé des lettres C, Q, F et A et qui peut signifier :

Centre québécois de formation aéronautique, un centre de formation en pilotage d'aéronefs rattaché au Cégep de Chicoutimi et situé à Saint-Honoré.